Alamanda de Montclús va ser una noble catalana de la Baixa edat mitjana, del llinatge dels Monclús.

Orígens familiars 
Era filla de Guillem I de Montclús i germana de Guillem II de Montclús. Pertinent al llinatge dels Montclús, anteriorment llinatge dels Montseny, anteriorment llinatge dels Umbert.

Núpcies i descendents 
Es va casar amb Ramon de Cabrera i va tenir un fill, Bernat I de Cabrera.

Referències 

Montseny (llinatge)
Nobles catalans històrics